Mesembrius  — род двукрылых из семейства журчалок.

Описание 
Лицо с продольным килем в нижней части, не вытянуто книзу. Усики чёрные. Глаза самцов сближены в одной точке. Близким родами являются Helophilus и Parhelophilus.

Экология 
Имаго встречаются в перевлажнённых местообитаниях, посещают цветки молочая.

Систематика 
В составе рода:

Распространение 
Ввстречается Палеарктике, Ориентальной области, Новой Гвинее, Австралии, тропической Африке и на Мадагаскаре.

Примечания 

Eristalinae
Роды двукрылых